Flogen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flogen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun och Leksands kommun,  (47,8 ha)
Flogen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (22,1 ha)
Flogen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Flogen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,

Se även
Bussbroflogen, sjö i Jönköpings kommun och Småland,  (56,3 ha)
Djupaflogen, sjö i Tidaholms kommun och Västergötland, 
Haraflogen, mosse, före detta insjö, i Tidaholms kommun och Västergötland, 
Idtjärnsflogen, sjö i Gagnefs kommun och Dalarna, 
Nottjärnsflogen, sjö i Gagnefs kommun och Dalarna, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn